Чемпионат мира по армрестлингу — крупнейшее международное соревнование по армрестлингу. Проводится ежегодно под эгидой Всемирной Федерации Армреслинга (World Armwrestling Federation).

Первый официальный чемпионат мира состоялся в 1979 году в Канаде.

В 1997 году произошло разделение на две федерации WAF — World Armsport Federation и World Armwrestling Federation.

С 1998 года армрестлеры участвовали в двух чемпионатах мира.

В 2005 году федерации решили положить конец разделению и работать совместно как World Armwrestling Federation.

Чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти в Батуми (Грузия), не состоялся в связи с пандемией COVID-19 и был перенесён на 2021 год. В связи с невыполнением Федерацией армрестлинга Грузии мероприятий по организации турнира 2021 года, и последующей её дисквалификацией, чемпионат мира 2021 года принял Бухарест (Румыния).

История соревнований 
* — World Armwrestling Federation
** — World Armsport Federation

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WAF
 Федерация армрестлинга России
 Конец расколу WAF!
 World Arm Wrestling Federation (WAWF) Results (1980—1989)
 World ArmWrestling Federation Results (1990—1999)
 World ArmWrestling Federation Results (2000—2009)
 World ArmWrestling Federation Results (2010—2019)
 XLII World Armwrestling Championship 2021 — Official Results
 World ArmSPORT Federation Results (2000—2005)
 World ArmSPORT Federation Results
 armsport.com

армрестлинг
Чемпионаты мира по армрестлингу